Nejvyšší úspěšnost zákroků National League A je ocenění ve švýcarské hokejové lize National League A. Cena se uděluje hráči s nejlepší % úspěšnosti zákroků po základní části.

  
Ligy ledního hokeje